La parola Fonduta o fondue indica diversi piatti:

Fondue fribourgeoise
Fondue bourguignonne
Fondue savoyarde
Fonduta giapponese
Fonduta al cioccolato
Fonduta valdostana